Haplogruppe G steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe G (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe G (Y-DNA)